Droga do domu – film amerykański z 1996 roku, w reżyserii Carrolla Ballarda
 Droga do domu – film chiński z 1999 roku, w reżyserii Zhanga Yimou